Ва́цлав Га́вел () — ім'я кількох відомих осіб:
 Вацлав Гавел (1861—1921) — чеський підприємець, батько Вацлава Марії Гавела, дід президента Вацлава Гавела
 Вацлав Гавел (1920—1979) — чеський весляр-каноїст, срібляний призер Олімпіади-1948 у Лондоні
 Вацлав Гавел (1936—2011) — чеський драматург та есеїст, політик та громадський діяч, останній президент Чехословаччини, перший президент Чехії
 Вацлав Марія Гавел (1897—1979) — чеський інженер і підприємець, батько президента Вацлава Гавела

Сторінки зі списками однофамільців-тезок